Lau kan syfta på följande platser:

Estland 

 Lauküla, ort, Valga län, Sangaste vald,

Frankrike 

 Lau-Balagnas, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien,

Indonesien 

 Desa Lau, administrativ by, Jawa Tengah,

Nigeria 

 Lau (distriktshuvudort), Taraba, 
 Lau (distrikt), Taraba,

Sverige 
 Lau, kyrkby i Lau socken på Gotland.
 Lau distrikt

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar